

Pessoas
Benjamin Waterhouse Hawkins, um escultor inglês
Coleman Hawkins, um músico norte-americano 
Dan Hawkins, um guitarrista britânico
Jack Hawkins, um ator de cinema britânico
Jennifer Hawkins, uma modelo e apresentadora de TV australiana
John Hawkins, um escritor , musicólogo e magistrado britânico
Justin Hawkins, um músico e compositor inglês 
Ralph Hawkins, um treinador de futebol americano
Sophie B. Hawkins, uma cantora e compositora norte-americana 
Taylor Hawkins, um músico norte-americano

Localidades
Condado de Hawkins, um dos 95 condados do Estado americano de Tennessee
Hawkins (Texas), uma cidade localizada no estado norte-americano de Texas
Hawkins (Wisconsin), uma vila localizada no estado norte-americano de Wisconsin

Outros
D.L. Hawkins, um personagem fictício da série de TV norte-americana Heroes
Hawkins Falls, a primeira novela bem-sucedida da TV norte-americana
Robert Hawkins, um personagem da série televisiva Jericho

Desambiguação